James W. Marshall (1810-1885), cercatore d'oro statunitense;
 James Marshall (1967-), attore statunitense;  
 James Marshall (1908-1977), calciatore scozzese;
 James Marshall (1922-), regista e produttore cinematografico statunitense; 
 James Marshall (1962-), regista canadese
 James Marshall (1942-1992), illustratore e sceneggiatore statunitense; 
 James Marshall (1988-), rugbista a 15 neozelandese.